Il singolare del torneo di tennis Wrexham Challenger 2001, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Michael Kohlmann che ha battuto in finale Ladislav Švarc 6-4, 6-2.

Teste di serie 

 Nicolas Thomann (secondo turno)
 Jean-François Bachelot (secondo turno)
 Michael Kohlmann (Campione)
 Oliver Marach (primo turno)

 Alexander Popp (secondo turno)
 Olivier Mutis (secondo turno)
 Gilles Elseneer (primo turno)
 Ján Krošlák (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Wrexham Challenger 2001